McCaffrey ist der Familienname folgender Personen:

 Anne McCaffrey (1926–2011), US-amerikanische SF- und Fantasy-Schriftstellerin
 Bert McCaffrey (1894–1955), kanadischer Eishockeyspieler
Billy McCaffrey (* 1971), US-amerikanischer Basketballspieler
 Dominick McCaffrey (1863–1926), US-amerikanischer Boxer
Ed McCaffrey (* 1968), US-amerikanischer Footballspieler
 Edmund F. McCaffrey (1933–2016), emeritierter Abt von Belmont-Mary Help of Christians

 James McCaffrey (* 1960), US-amerikanischer Schauspieler
 James E. McCaffrey, US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Stephanie McCaffrey (* 1993), US-amerikanische Fußballspielerin
 Todd McCaffrey (auch als Todd Johnson; * 1956), US-amerikanischer SF-Schriftsteller
 Christian McCaffrey (* 1996), US-amerikanischer Footballspieler